Gansrigler ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Gansrigler (1913–1986), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Franz Gansrigler (1950–2013), österreichischer Journalist, Theologe und Germanist
 Matthias Gansrigler (1896–1938), österreichischer Landespolitiker